Le bris de glace désigne :

Bris de glace (assurance) 

Elle a pour but, la prise en charge des frais de remplacement ou de réparation d'une partie vitrée cassée sur une voiture, une habitation, un commerce…
Faire jouer cette garantie n'a pas d'effet sur le Bonus Malus des assurances automobile même si elle peut avoir un effet sur le contrat en lui-même. Cette garantie peut être accompagnée d'une franchise ou non en cas de casse ou d'un simple impact. Certains centre de réparations de pare-brise prennent en charge, au moins en partie, la franchise bris de glace.

Il faut savoir qu'en cas d'impact dans le champ de vision du conducteur sur le pare-brise d'une voiture, il est interdit de le faire réparer.

En cas de sinistre deux systèmes d'indemnisation sont applicables : soit faire réparer directement, après accord de son assurance, par une entreprise de son choix et faire parvenir la facture pour remboursement ou bien la compagnie d'assurance envoie une entreprise partenaire qu'elle règle directement et l'assuré ne paye que la franchise directement au réparateur.

Bris de glace (incendie) 

C'est un appareil déclenché manuellement pour activer l'alarme incendie.

Le principe de fonctionnement de l'appareil consiste à appuyer sur la membrane ou à casser la vitre de la boite afin de déclencher l'alarme.

Il est utilisé dans les ERP et se trouve généralement dans les couloirs à proximité des portes d'escaliers.

Pour le réarmement, il faut utiliser une clé spéciale, fournie à l'achat de l'appareil.

Notes et références 

Assurance
Lutte contre l'incendie